Poniższa lista zawiera wszystkie filmy animowane, związane z bohaterami DC Comics. Tylko Batman: Mask of the Phantasm miał premierę kinową – pozostałe wydano bezpośrednio na rynek kina domowego

Amerykańskie filmy animowane
DC Comics
Serie filmowe na podstawie publikacji DC Comics